It's Alive – koncertowy album zespołu Ramones, nagrany 31 grudnia 1977 w Rainbow Theatre (Londyn) i wydany w kwietniu 1979 roku przez Sire Records.

Lista utworów 
 Wszystkie utwory napisane przez Ramones, z wyjątkiem zaznaczonych.

Skład 
 Joey Ramone – wokal
 Johnny Ramone – gitara
 Dee Dee Ramone – gitara basowa, wokal
 Tommy Ramone – perkusja, producent
 Ed Stasium – inżynier dźwięku, producent

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Ramones
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Sire Records